Svetovno prvenstvo v smučarskih poletih 1973 je bilo drugo Svetovno prvenstvo v smučarskih poletih, ki je potekalo 10. marca 1973 na Letalnici Heini Klopfer v Oberstdorfu, Zahodna Nemčija. Zlato medaljo je osvojil Hans-Georg Aschenbach, srebrno Walter Steiner, bronasto pa Karel Kodejška.

Rezultati

Viri 
 Rezultati na fis-ski.com
 Rezultati na skokinarciarskie.pl

1973
1973 v športu
Športne prireditve v Nemčiji
Oberstdorf